W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy królewskiej okazał się Australijczyk Casey Stoner. Drugim w historii mistrzem Moto2 został Niemiec Stefan Bradl, natomiast ostatnim triumfatorem klasyfikacji 125 cm³ był Hiszpan Nicolás Terol.

Kalendarz wyścigów 
14 września 2011 został opublikowany oficjalny kalendarz sezonu 2012, który ponownie składać się będzie z 18 wyścigów, na tych samych torach. Do istotnych zmian należy jedynie przesunięcie inauguracyjnej rundy o GP Kataru z marca na kwiecień, a także zamiana kolejności rozegrania pomiędzy GP Indianapolis, a Czech.

Uwagi:
ǂ - wyścig o porze nocnej.
∏ - wyścig w sobotę.
ǁ - runda, która obejmuje jedynie start zawodników klasy królewskiej - MotoGP.

MotoGP

Lista startowa 
Od sezonu 2012 zawodnicy będą korzystać z maszyn o pojemności 1000 cm³. Motocykle wykorzystają do pracy 4 cylindry o maksymalnej wielkości 81 mm. Firma Bridgestone wprowadziła także bardziej miękką mieszankę w stosunku do ubiegłorocznej.

Poza tym w celu powiększenia stawki o nowe zespoły, organizatorzy postanowili zezwolić na użytkowanie motocykli "CRT" - maszyn zbudowanych na podstawie prototypowej ramy, ale korzystających z silnika seryjnego. Dzięki temu nowe ekipy będą mogły wejść do klasy królewskiej zdecydowanie mniejszym kosztem, aniżeli w przypadku korzystania z normalnych prototypów. Nie jest wykluczone, iż w przyszłości tego typu maszyny staną się wyłącznością w klasie królewskiej.

W celu wyrównania szans, każdy zawodnik "CRT" będzie miał do użycia dwanaście jednostek na cały sezon, a więc dwukrotnie więcej od zawodników startujących na prototypach. Poza tym motocykliści na półseryjnych motocyklach w ciągu jednego weekendu będą mogli zużyć dwadzieścia cztery litry paliwa, a nie jak w przypadku pozostałych zawodników - dwadzieścia jeden.

Aby jeszcze bardziej ułatwić im zadanie uzyskania 107% najlepszego czasu, kierowcy "CRT" do wykręcenia pomiarowego okrążenia będą mieli nie tylko treningi oraz kwalifikacje, ale także rozgrzewkę, kiedy to najlepsze zespoły pracują nad ustawieniami pod wyścig i nie notują tak dobrych czasów, jak dzień wcześniej.

Silnik motocykla będzie kosztować zespoły 20 tysięcy euro, lub 15 tys. euro bez skrzyni biegów. Po raz pierwszy zostaną również wykorzystane motocykle Aprilii oraz BMW, natomiast firma Suter będzie zaopatrywać niektóre zespoły "CRT" w silniki.

Dorna Sports otrzymała wniosek o ubieganie się o starty w klasie królewskiej od szesnastu zespołów. W czerwcu 2011 roku FIM ogłosiła, iż w sezonie 2012 startować będą: Interwetten Paddock, Forward Racing, Marc VDS, Kiefer Racing, Speed Master i BQR-Blusens. W listopadzie zatwierdzony został również Motorsports Paul Bird.

 Oficjalna lista wszystkich zawodników startujących w MMŚ została ogłoszona przez FIM 13 stycznia.

Uwagi:
 ‡ — Zespoły startujące na podstawie nowych przepisów, dotyczących motocykli CRT. W przypadku zespołu Fausto Gresiniego, Hiszpan Álvaro Bautista będzie korzystać z najnowszej specyfikacji maszyny Hondy RC213V, natomiast drugi z zawodników - Włoch Michele Pirro - będzie jeździł na maszynie CRT.

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja konstruktorów

Moto2

Lista startowa 
Dostawcą opon do klasy pośredniej zostanie firma Dunlop.

Uwagi:
↑ - Brazylijczyk Eric Granado rozpocznie starty począwszy od GP Wielkiej Brytanii, w związku z tym, iż dopiero wtedy skończy 16 lat (regulamin dopuszcza start zawodnika dopiero od tego pułapu).

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja konstruktorów

Moto3

Lista startowa 
Od sezonu 2012 najniższa kategoria MMŚ będzie korzystać z czterosuwowych motocykli o pojemności 250 cm³. Nazwa serii została zmieniona na Moto3. Tak jak w przypadku Moto2, dostawcą opon będzie firma Dunlop.

Klasyfikacja zawodników

Klasyfikacja konstruktorów

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Uwagi

Przypisy 

!